Маломихайловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Маломихайловка — село в Шебекинском районе Белгородской области.

Украина 
 Маломихайловка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Маломихайловка — село в Покровском районе Днепропетровской области.